A Divisão de Acesso do Campeonato Paulista de Rugby de 2011 foi um torneio entre equipes de rugby union do estado de São Paulo, sendo o torneio inaugural do terceiro nível entre as divisões paulistas.

Participaram do torneio as equipes do São Bernardo Templários Rugby](São Bernardo do Campo), União Rugby Alphaville- URA (Barueri) e Winner Rugby (São Paulo).

As equipes jogaram entre si em turno e returno e, ao final da competição, o Winner sagrou-se como campeão e o Templários foi vice-campeão. O URA ficou em terceiro.

As três equipes foram promovidas ao Paulista B, mas apenas o Templários disputou a competição no ano seguinte - o Winner encerrou as atividades e o URA decidiu se dedicar ao Paulista do Interior.

Partidas

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Ligações externas 

2011
Rugby de 2011 no Brasil